Мучник — прізвище.

Мучник:
 Анатолій Мусійович Мучник (1947—2015) — етнополітолог, літератор, рекордсмен Книги рекордів Гіннеса (1997), працював у Полтаві та Ашкелоні
  (1947—2015) — російський математик, лауреат  (2006)
 Лариса Львівна Мучник (1956—2015) — українська шахістка і дитячий шаховий тренер.
 Леоні́д Овсі́йович Мучник (1896—1966) — український художник радянських часів, професор, педагог.
 Олександр Геннадійович Мучник (нар. 1954) — правознавець, правозахисник, журналіст.

Прізвища